Buxar (district), district van de Indiase staat Bihar
Buxar (stad), de hoofdstad van dit district